Marbäcks socken kan syfta på: 

Marbäcks socken, Småland – en socken i Norra Vedbo härad i Småland
Marbäcks socken, Västergötland – en socken i Kinds härad i Västergötland